Wilhelm Rümann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Rümann (1850–1906), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Rümann (Admiral) (1881–1946), deutscher Konteradmiral